Melbourne Grand Prix Circuit, ofte omtalt som Albert Park, er en gade motorsportsbane rundt om søen i Albert Park, fem kilometer syd for centrum af Melbourne i Australien. Siden 1996 har banen lagt asfalt til Formel 1-løbet Australiens Grand Prix. Løbet havde siden  været afholdt på gadebanen i Adelaide. Albert Park har siden  haft æren af at være vært for årets første løb i Formel 1, med undtagelse af 2006, hvor løbet blev kørt på Bahrain International Circuit i Bahrain.

Ni måneder om året er der offentlig adgang på det meste af den 5,3 km lange rundstrækning.

Vindere af Formel 1 i Melbourne

Eksterne henvisninger 

 Melbourne Grand Prix Circuit på formula1.com
 Australiens Formel 1 Grand Prix på grandprix.com.au

Formel 1-baner
Motorsportsanlæg i Australien
Grand Prix Circuit
Etableret i 1953